Dieterich är ett tyskt namn, som burits av bland andra:

 Albrecht Dieterich
 Johann Friedrich Dieterich
 Udo Waldemar Dieterich

Tyska efternamn